Жуде́ц Брашо́в () — румынский жудец в регионе Трансильвания.

География 
Занимает площадь в 5363 км².

Граничит с жудецами Ковасна — на востоке, Сибиу — на западе, Муреш и Харгита — на севере, Арджеш, Дымбовица и Прахова — на юге.

Население 
В 2007 году население жудеца составляло 593 928 человек (в том числе мужское население — 288 778 и женское — 305 150 человек), плотность населения — 110,74 чел./км².

Административное деление 
В жудеце находятся 4 муниципия, 6 городов и 47 коммун.

Муниципии 
 Брашов (Braşov)
 Фэгэраш (Făgăraș)
 Кодля (Codlea)
 Сэчеле (Săcele)

Города 
 Гимбав (Ghimbav)
 Предял (Predeal)
 Рышнов (Râșnov)
 Рупя (Rupea)
 Виктория (Victoria)
 Зэрнешти (Zărnești)

Коммуны

Примечания